L'abréviation PIDC peut désigner :

 polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique, une maladie auto-immune,
 le programme international pour le développement de la communication adopté par l'Unesco en 1980
  Pakistan Industrial Development Corporation
 Pacific Industrial Development Corporation, une société multinationale de chimie

Homonymie